Anthony West es un antropónimo compuesto por el nombre Anthony y el apellido West, puede referirse a:

Académicos 

 Anthony West (1914–1987), escritor británico.
 Anthony C. West (1910–1988), escritor irlandés.
 John Anthony West (1932–2018), historiador estadounidense.

Deportistas 

 Anthony West (1981–), motociclista australiano.